TKX steht für:
 Takaroa Airport (IATA-Code), Flughafen von Takaroa, Tuamotu-Archipel, Französisch-Polynesien

TK-X steht für:
 vormaliger Name des Typ 10 (Panzer), Kampfpanzer der japanischen Bodenselbstverteidigungsstreitkräfte

tkx steht für:
 Tangko (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache in Papua (Provinz), Westneuguinea, Indonesien

Siehe auch:
 TKX antwortet nicht
 TKX-50

Abkürzung